Boljunsko Polje je selo u općini Lupoglav, u Istri.

Poznate osobe 
Fran Novljan

Stanovništvo  
Po popisu iz 2001. u selu je živjelo 150 stanovnika.

Izvor
Popis stanovništva 2001.

Naselja u Istarskoj županiji